ACR-Kriterien sind für die Diagnose, Beurteilung oder Klassifikation verschiedener rheumatischer Erkrankungen vom American College of Rheumatology (ACR) festgelegt worden, insbesondere bei:

 Rheumatoider Arthritis
 Riesenzellarteriitis 
 Takayasu-Arteriitis
 systemischem Lupus erythematodes
 Polyarteriitis nodosa
ACR-Kriterien des American College of Radiology gibt es z. B. für die Dichte einer Brust (Einfluss auf die Beurteilbarkeit) bei einer Mammografie.